Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Leander Paes e David Rikl che hanno battuto in finale Marc Rosset e Stanislas Wawrinka 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Leander Paes /  David Rikl (campioni)
 František Čermák /  Leoš Friedl (quarti di finale)

 Jared Palmer /  Pavel Vízner (semifinali)
 Tomáš Cibulec /  Petr Pála (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 2004